În fonetică, consoana fricativă bilabială surdă este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Fricativă bilabială surdă, Consoană